Did It Again se poate referi la:

Did It Again (cântec de Kylie Minogue), 1997
Did It Again (cântec de Shakira), 2009

Vezi și
Do It Again